Banks Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Banks Township (Iowa)
 Banks Township (Michigan)
 Banks Township (Carbon County, Pennsylvania)
 Banks Township (Indiana County, Pennsylvania)